André Joseph Emmanuel Massenet (1864-1961), général français de la Première Guerre mondiale, neveu de Jules Massenet ;
 Ariane Massenet (née en 1965), journaliste et animatrice de télévision et de radio française, sœur de Béatrice ;
 Béatrice Massenet (1963-), journaliste française, sœur d'Ariane ;
 Jules-Émile-Frédéric Massenet (1842-1912), compositeur français ;
 Juliette Massenet (née en 1927), archéologue française ;
 Man'ha Garreau-Dombasle, née Germaine Massenet, écrivain et poète française, grand-mère d'Arielle Dombasle.
 Pierre Massenet (1900-1969), ingénieur français.

Voir aussi 
 Famille Massenet

Patronyme français